Пьедрамильера ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эстелья-Орьенталь. Занимает площадь 11,25 км². Население — 54 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 66 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Piedramillera

Муниципалитеты Наварры